Серьогін Станіслав Юрійович (нар. 15 травня 1988, Україна) - український державний службовець, юрист-міжнародник, кандидат юридичних наук, перекладач з англійської мови, магістр публічного управління та адміністрування, Начальник Центрально-західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), яке здійснює діяльність на території трьох областей України: Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій. 

5 ранг державної служби

Освіта та професійна діяльність 
25.03.2010 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення «Міжнародне право», спеціалізація Міжнародне приватне право. Спеціальність: магістр міжнародного права, спеціалізація міжнародне приватне право, референт перекладач з англійської мови, лейтенант запасу (військовий юрист).С

 Участь в студентських конференціях, автор 8 наукових статей в галузі корпоративного права та протидії недружнім поглинанням.

08.10.2015 - адвокат (Рада адвокатів Київської області).

01.07.2016- захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)» та отримав вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право)..

09.07.2019 - начальник Центрально-західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

 Єдиний керівник з 6 територіальних управлінь АРМА, хто організував новий підхід до огляду активів з використанням аерофотозйомки та камери 360.
 Очолюване  територіальне управління вперше в історії АРМА отримало в управління арештований актив (грошові кошти в іноземній валюті, сума яких у гривневому еквіваленті становить понад 600 тис.) на підставі згоди власника.

22.12.2020 - успішне завершення Київської Школи Демократії Східноєвропейського центру багатопартійної демократії (СЄЦБД).

08-12.02.2021 - навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації за темою: "Управління змінами в організації" в Державному університеті економіки і технологій. 

31.12.2021 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з відзнакою.

 Магістр публічного управління та адміністрування.

18.03.2022 - вебінар на тему: " Трудові відносини під час військового стану".

21-22.04.2022 - навчання на тему «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису) на базі Української школи урядування.

10.06.2022 - навчання та перевірка знань у сфері цивільного захисту в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, опрацьовано навчальний курс за обов’язками керівників структурних підрозділів ЦОВВ і МОВВ та їх заступників.

12.09.2022 - підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Управління інформаційною безпекою на публічній службі» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

03.10.2022 - навчальний електронний курс «Проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади» на базі Української школи урядування.

Успішно пройшов підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Лідерство», Київського національного торговельно-економічного університету, Інституту вищої кваліфікації. Успішно пройшов навчання за програмою короткострокового семінару (вебінару) на тему: «HR – в органах публічної влади» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

Автор понад 20 наукових статей в сфері корпоративного права України та порівняльного правознавства. 

Автор низки статей про діяльність АРМА на ресурсі Ліга. Блоги.

Інтерв'ю Радіо Місто Над Бугом 101,8 FM «Час змін» з паралельною трансляцією в YOUTUBE про створення у м. Вінниця територіального управління з виявлення розшуку та управління активами отриманими від корупційних та інших злочинів - Центрально-західного міжрегіонального ТУ АРМА.

Інтерв'ю «Після новин» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» "Антикорупційна стратегія країни".

Інтерв'ю Телеканалу "ВІТА" в ефірі програми «На часі» на тему "АРМА Ще одна крапка у боротьбі із корупцією в Україні".

Інтерв'ю Радіо Місто Над Бугом 101,8 FM «Час змін» з паралельною трансляцією в YOUTUBE "АРМА підсумки 2020".

Інтерв'ю Радіо Місто Над Бугом 101,8 FM «Час змін» з паралельною трансляцією в YOUTUBE "Робота АРМА під час війни".

Особисте життя 
Одружений, виховує сина.

Посилання 
 Станіслав Серьогін у Facebook
 Центрально-західне МТУ АРМА
 Управління арештованими посівами і забезпечення потреб України в умовах воєнного стану
 Про порядок реєстрації переможця конкурсного відбору АРМА в контролюючих органах
 Використання біткойна в якості платіжного засобу
 Функции и полномочия Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)
 "Не всі слідчі знають, що за три доби можуть отримати від нас "повну картину" по потенційному корупціонеру" У Вінниці АРМА чекає запити від правоохоронців
 Украинские инвесторы выиграли суд у РФ относительно активов в Крыму
 На семінарі у Хмельницькій обласній прокуратурі обговорили особливості здійснення управління арештованими активами та шляхи співпраці з територіальним управлінням АРМА
 У Чернівецькій обласній прокуратурі проведено зустріч із представниками Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА
 Проблема визначення та кваліфікація дій особи як зловживання правом у юридичній особі
 Дослідження поняття "корпорації" та "корпоративні відносини" в Україні, інших країнах континентальної Європи та США
 Аналіз форм та ознак зловживання правом в корпоративних відносинах
<small>Особливості процесу злиття і поглинання (M&A), за результатами конкурсів АРМА

Примітки